Charlottenberg steht für:
 Charlottenberg, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Charlottenberg (Eda), Hauptort der Gemeinde Eda, Provinz Värmlands län, Schweden
 Charlottenberg (Sigtuna), Ort in der Gemeinde Sigtuna, Provinz Stockholms län, Schweden
 Charlottenberg, Gut in der Stadt Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wymiarki (Kętrzyn), Ort in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Charlottenberg (Pfedelbach), ehemaliges Schloss, heute Gehöft in der Ortschaft Heuberg/Buchhorn/Gleichen der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg; siehe Schloss Pfedelbach#Charlottenberg
 einen Berg mit gleichnamiger Straße in Raben Steinfeld, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Charlottenburg
 Charlottenhöhe